

Noms 
 Les Namas, un peuple d'Afrique australe (moitié Sud de la Namibie+ Province du Cap-Nord en Afrique du Sud).
 Le nama, une langue d'Afrique parlée par les Namas.
 Nama, un genre végétal de la famille des Hydrophyllaceae.
 nama, l'esprit dans l'enseignement bouddhique.
 Nama, le surnom de la chanteuse israélienne Nechama Hendel.
 La société Nama est l'une des six associations secrètes organisant la société Bambara.

Toponyme 

 Nama, une commune du Burkina Faso.
 Nama, une ville du Japon.
 Nama ou Nema, une municipalité des États fédérés de Micronésie.

Patronyme  
 Cendrine Nama (1986-), chanteuse burkinabé.

Sigle 
 NAMA est un sigle pour la NATO Airlift Management Agency, agence chargé du transport aérien de l'OTAN ;
 NAMA est un sigle pour National Archaeological Museum of Athens, le Musée national archéologique d'Athènes.
 Sigle de la Nigerian Airspace Management Agency : l'agence nigériane pour la gestion de l'espace aérien.

Voir aussi 

 Namaland

 Namaqualand

af:Nama